Asakura Kagetaka (1508-1570)  – samurai giapponese
 Asakura Kagetaka (1495-1543) – samurai giapponese